Solariola — род жесткокрылых семейства долгоносиков из подсемейства Entiminae.

Распространение 
Встречаются в Италии, включая Сицилию.

Описание 
Жуки-долгоносики мелкого размера с длиной узкого тела от 2 до 4 мм, ширина надкрылий от 0,65 до 1,30 мм. Основная окраска тела коричневая. Усики 11-члениковые булавовидные. Глаза редуцированные. Скутеллюм очень мелкий. Коготки лапок одиночные. Встречаются в песчаных почвах. Предположительно ризофаги.

Таксономия 
Около 40 видов. Впервые был выделен в качестве подрода в составе рода  (ныне подрод в ). Включают в состав трибы Otiorhynchini или Peritelini (с 2015 года).

Примечания

Литература 
 

Solariola
Роды жесткокрылых